Тельшя́й, Тяльшя́й (, , до 1917 года , уст. , Telschi) — город на северо-западе Литвы, административный центр Тельшяйского уезда и Тельшяйского района.

История 

В хрониках крестоносцев упоминается долина Талса (1317). Первое упоминание поселения в письменных памятниках относится к 1398. В XV веке упоминается Тельшевское поместье, в 1527 — Тельшевская волость.

В XVII веке Тельши получили магдебургские права. В первой половине XVII века в Тельшах обосновались бернардинцы (францисканцы). В конце XVII века вместо деревянного бернардинского монастыря выстроен каменный с часовней. В 1765 бернардинцы выстроили на высоком холме костёл, сочетающий элементы позднего барокко и классицизма. С 1926 именуется собором Святого Антония Падуанского.

В 1536 году был построен первый католический костёл и образован приход. В 1602 году Сигизмунд Ваза на месте старого костёла построил новый, также деревянный. Перестроенный в 1700 году, через 135 лет он был разобран из-за ветхости. Разрешение на постройку нового католического костёла не было получено. В 1867 году на том же месте была построена православная церковь. По решению суда в 1934 (по другим сведениям в 1935 году) земля с постройками была передана католическому приходу. Реконструированный храм 30 октября 1935 года был освящён епископом Юстинасом Стаугайтисом и епископом Франциском Бучисом во имя Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Тельши были крупным центром еврейской культурной и религиозной жизни. Пожар 1908 года уничтожил большую часть деревянного города.
В советское время в городе компактно размещались три воинских части. В храме святителя Николая в 1988—1990 годах служил иеромонах Иларион (Алфеев), будущий митрополит Волоколамский.

Положение и общая характеристика 
Расположен на северном берегу озера Мастис, в 201 км к северо-западу от Вильнюса, в 185 км от Каунаса и в 109 км к западу от Паневежиса. Железнодорожная станция на линии Шяуляй — Кретинга. Промышленный и культурный центр; центр жемайтийской культуры; неофициальная столица Жемайтии.

В городе работают четыре отделения почты, больница, центр первичной медицинской помощи, Тельшяйская духовная семинария имени епископа Винцентаса Борисявичюса, Тельшяйский факультет Вильнюсской художественной академии, 3 гимназии, 2 прогимназии, 4 основных и 1 начальная школа, а также школы музыкальная и художественная, школа для взрослых, 6 яслей-садов, детский дом, Жемайтийский драматический театра, музей «Алка». Важнейшие предприятия обрабатывающей промышленностии: пищевой — , мебельной — , строительных материалов — .

Название и эмблема 
В хрониках крестоносцев упоминается долина Талса. Название (, 1584; Тельше, 1596) происходит от гидронима — названия реки (), впадающей в озеро Мастис. Не имеющая исторического основания позднейшая легенда литературного происхождения связывает название города с основавшим его полководцем по имени Тельшюс. В литовском языке название во множественном числе, поэтому не рекомендуется склонять его как существительное мужского рода.

Герб дарован Станиславом Августом 6 декабря 1791 года вместе с подтверждением городских прав. На синем фоне изображен краковский епископ святой Станислав Щепановский.

Население 
 В 1900 году из 6 288 жителей, 4 421 (70,3 %) — иудеи, 1 515 (24,1 %) — католики, 284 (4,5 %) — православные, 59 (0,9 %) — лютеране
 1974 год — около 23 тыс. жителей;
 2001 год — 31 460 человек;
 2011 год — 25 540 человек;
 2020 год — 21 294 человека.

Согласно национальной переписи населения 2011 года в городе проживало 25 540 человек (12 место среди городов страны), подавляющее большинство из которых литовцы:
 литовцы — 24887 (из них 1169 причисляют себя к жямайтийцам) человек;
 русские — 436;
 украинцы — 35;
 белорусы — 30;
 немцы — 11;
 поляки — 10;
 остальные — 11;
 не указали — 105,

Высшее образование 
В городе действуют три заведения высшего образования.
 Вильнюсская художественная академия, Тельшайский факультет искусств;
 Тельшяйская семинария;
 Коллегия социальных наук (Тельшяйский филиал).

Города-побратимы 
   
  Крнов, Североморавская область, Чехия
  Миньск-Мазовецки, Польша
  Лицен, Австрия
  Бассум, Германия

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 Официальная страница
 

Города Литвы